Keskvere (Lääne-Nigula), een dorp in de Estlandse gemeente Lääne-Nigula, provincie Läänemaa
 Keskvere (Saaremaa), een dorp in de Estlandse gemeente Saaremaa, provincie Saaremaa
 Keskvere, de oude naam voor Pöide-Keskvere